Praia Grande, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
 Praia Grande, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.